Let It Be kan henvise til 

 Let It Be (album), et album med The Beatles, udgivet som orkesterets sidste
 "Let It Be" (sang), en sang krediteret Lennon/McCartney fra albummet Let It Be
 Let It Be (film fra 1970), en film med og om The Beatles